Deutsche Messe steht für:

 Deutsche Messe AG (DMAG), die Besitzerin des Messegeländes Hannovers
 Deutsche Messe (Gottesdienst), eine Gottesdienstform nach Martin Luther, also die Übertragung der Lateinischen Messe in die deutsche Sprache nach der Reformation
 Deutsche Messe (Schubert), ein geistliches Musikwerk von Franz Schubert, Originaltitel: Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe D 872